Marienstift Magdeburg bezeichnet folgende Einrichtungen:

* Kloster Unser Lieben Frauen (Gründungsname Marienstift Magdeburg)
 Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg, katholisches Krankenhaus

Siehe auch:
 Marienstift
 St.-Marienstift-Kapelle (Magdeburg)